Николов е българско фамилно име. Може да се отнася за:
 Александър Николов (1917-1961), български музикант
 Андон Николов (р. 1951), български щангист
 Андрей Николов, няколко души с това име
 Асен Николов, няколко души с това име
 Атанас Николов (р. 1987), български футболист
 Богомил Николов (1943), български художник
 Борис Николов (1929), български боксьор (бронзов олимпийски медалист от Хелзинки, сребърен орден на МОК) и офицер (подполковник)
 Васил Николов (1951), български учен (археолог)
 Веселин Николов (1938), български композитор, диригент, музиколог, преподавател
 Владимир Николов, няколко души с това име
 Георги Николов, няколко души с това име
 Димитър Николов, няколко души с това име
 Иван Николов, няколко души с това име
 Илия Николов (р. 1986), български футболист
 Йордан Николов, няколко души с това име
 Калин Николов (р. 1956), български художник
 Кирил Николов, няколко души с това име
 Коста Николов, няколко души с това име
 Лазар Николов (1922), български композитор (2 опери, 5 симфонии, концерти), професор
 Любомир Николов, няколко души с това име
 Маргарит Николов (1945), български кинорежисьор, доцент
 Милен Николов (1938), български кинорежисьор
 Минко Николов (1929-1966), български филолог
 Михаил Николов (1925), български художник
 Момчил Николов, няколко души с това име
 Никола Николов, няколко души с това име
 Николай Николов, няколко души с това име
 Нино Николов (1933), български поет, есеист, критик, журналист
 Орце Николов (1916-1942), македонски партизанин
 Петър Николов, няколко души с това име
 Пламен Николов, няколко души с това име
 Румен Николов, няколко души с това име
 Светослав Николов (1859-1915), български революционер и офицер
 Симеон Николов, няколко души с това име
 Стефан Николов, няколко души с това име
 Стоян Николов, няколко души с това име
 Тане Николов (1873-1947), български революционер
 Тодор Николов, няколко души с това име
 Тома Николов (1863-1946), български революционер
 Христо Николов, няколко души с това име
 Цветан Николов, няколко души с това име
 Юри Николов (р. 1969), български футболист

Български фамилни имена